Нали́мка:

Налимка (приток Мендели) — река в Красноярском крае.
Налимка (приток Сочура) — река в Красноярском крае.
Налимка (приток Лесного Зая) — река в Татарстане и Удмуртии.

См. также
Большая Налимка — река Томской области.